Sofuoğlu ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter türkischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn des frommen (Mannes)“, gebildet aus den Elementen sofu (dt.: fromm, strenggläubig) und -oğlu (Sohn). Außerhalb des türkischen Sprachraums kann vereinzelt die nicht-türkische Schreibweise Sofuoglu auftreten.

Namensträger 
 Ali Sofuoğlu (* 1995), türkischer Karateka

 Gökay Sofuoğlu (* 1962), türkisch-deutscher Verbandsfunktionär 
 Kenan Sofuoğlu (* 1984), türkischer Motorradrennfahrer und Politiker (AKP)
 Sinan Sofuoğlu (1982–2008), türkischer Motorradrennfahrer
 Turhan Sofuoğlu (* 1965), türkischer Fußballspieler und -trainer

Familienname
Türkischer Personenname